Bosznia-Hercegovina
 Ostojići, falu Trnovo községben, Szarajevó kantonban

 Horvátország
 Ostojići, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében